Jméno a příjmení Anton Steiner má více nositelů:

 Anton Steiner (politik) (1849–1925) – českoněmecký politik ze severozápadních Čech, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Anton Steiner (poslanec Moravského zemského sněmu) (1839–1916) – moravskoněmecký politik ze Svitavska, poslanec zemského sněmu
 Anton Steiner (alpský lyžař) (* 1958) – rakouský sportovní lyžař, olympijský medalista